Susana Isabel Pinilla Cisneros (Lima, 31 de mayo de 1954) es una antropóloga y financista peruana, destacada por su acción para el desarrollo del Perú y de América Latina. Estudió antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además siguió estudios de administración en ESAN. También siguió una maestría en políticas públicas en la Universidad San Martín de Porres.

Fue Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú desde el 28 de julio de 2006 hasta el 20 de diciembre de 2007, y Ministra de la Mujer y Desarrollo Social desde el 20 de diciembre de 2007 al 14 de octubre de 2008.

Biografía 
Hija del exministro de Trabajo, Antonio Pinilla Sánchez-Concha y de Teresa Enriqueta Cisneros Ferreyros. Es bisnieta del escritor y político Luis Benjamín Cisneros.

Estudió en el Colegio Franco-Peruano y en el Colegio Sagrados Corazones Belén de la ciudad de Lima.

Es Antropóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de especialización en Administración de Empresas y Finanzas por la Universidad ESAN y en la Universidad de Colorado en Boulder.

Tiene una Maestría en Políticas Públicas y Gobernabilidad de la Universidad San Martín de Porres.

Cuenta con otros estudios relacionados al campo financiero como Adecuación Financiera Basilea, (1999 – 2001), Luxemburgo, Instituto de Formación Bancaria y Financial Management Tools, Best Practices.

Es fundadora y ha gerenciado instituciones privadas de Desarrollo y Entidades financieras nacionales e internacionales.

En el Sector privado fue Fundadora y Presidenta del Directorio de la Financiera PROEMPRESA, de la Red de Instituciones de apoyo a la competitividad de las Micro y Pequeñas Empresas del Perú IDESI (Instituto de Desarrollo del Sector Informal) y consultora internacional con experiencia en América Latina, África y Asia.

Desde septiembre de 2012 ocupa el cargo de directora representante de CAF - Banco de desarrollo de América Latina, en Panamá, en sustitución de Rubén Ramírez, quien pasó a ser director representante de CAF en Argentina.

Cargos Públicos

Ministra de trabajo y promoción del empleo 

El 28 de julio de 2006 juramentó como Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo en el primer gabinete del gobierno de Alan García. Fue la primera mujer en ejercer el cargo. Destacó su gestión por profesionalizar los servicios de ese Ministerio creando la carrera del Inspector Laboral y la Dirección de Buenas Prácticas Laborales, las planillas electrónicas y la informatización de todos los servicios del Ministerio y lograr la aprobación del Capítulo Laboral en las negociaciones con el Congreso de los Estados Unidos y el USTA. Simplificó los procesos administrativos, reduciendo los trámites.

Recuperó el Diálogo Tripartito poniendo en funcionamiento el Consejo Nacional del Trabajo, diseñando una política socio-laboral equilibrada de salvaguarda de los derechos laborales fundamentales, con incentivos a la inversión y productividad empresarial responsables en armonía con los trabajadores. Logró Aprobación de 98 % de los artículos de la Ley General del Trabajo y su propuesta de ley para la empresa familiar y mejoramiento de la ley de Promoción y Competitividad de las Micro y Pequeñas empresas.

Elaboró el Plan Estratégico 2006 – 2011 “Empleo y derechos laborales para todos los peruanos” que guio la gestión del quinquenio.

Se superó la meta de creación de empleos logrando 2´500,000 de puestos de trabajo en 5 años, y formalización de micro y pequeñas empresas, en esfuerzo conjunto con las políticas económicas y sectoriales.

Ministra de la Mujer y Desarrollo Social del Gobierno del Perú 

El 20 de diciembre de 2007, asumió el cargo de Ministra de Mujer y Desarrollo Social, en reemplazo de Virginia Borra. Como tal, optimizó los programas sociales; enfocándolos en poblaciones vulnerables territorialmente para evitar duplicidad y filtración. Logró reducir la desnutrición infantil y materna a través de mecanismos efectivos de llegada directa a los hogares con miembros en estas condiciones. Reorganizó la Dirección de Adopciones, lográndose el primer ISSO 9001 de un organismo de Estado. Reconstruyó los 52 albergues de Estado mejorando las condiciones físicas de los locales y emocionales de niños huérfanos y abandonados: música, arte terapia, paseos).

Elaboró el Diagnóstico Nacional de Pobreza a y Exclusión (género, étnico-cultural, personas con discapacidad) y el Plan Estratégico y Operativo 2008 – 2011 del MIMDES.

Consejera presidencial 

Brindó asistencia técnica a los gobiernos regionales, provinciales y distritales para mejorar niveles de inversión pública y ejecución presupuestal (calidad de proyectos y procesos) orientado a impulsar producción e ingresos locales y reducción de brechas sociales.

Concluyó la elaboración del documento “Políticas Gubernamentales 2006 – 2011” Guía a los organismos públicos nacionales, regionales y locales para identificar los objetivos y metas a cumplir en los diferentes niveles sub nacionales. Además de ser la responsable de la creación de la oficina de atención a autoridades regionales, provinciales y distritales para facilitar contacto con Ministerios y autoridades capitalinas.

Procesos judiciales 
El 22 de febrero de 2019 el juez Gino Delzo Livias, titular del Primer Juzgado Penal Unipersonal del Callao, la sentenció a 5 años de prisión efectiva por el delito de colusión, por haber autorizado junto al directorio de CORPAC la contratación de FINVER Callao, perteneciente al Gobierno Regional del Callao y presidido en ese entonces por el detenido Félix Moreno, para la realización de obras públicas, sin contar con la experiencia ni infraestructura, quedando al final incompleta y abandonada. Pinilla abandonó el país el 28 de diciembre de 2018 antes de ser sentenciada, para laborar en el Banco de Desarrollo de América Latina en México. Esta sentencia fue ampliada a 9 años por la primera sala de apelaciones permanente del Callao.

Genealogía

Referencias

Enlaces externos 
 Gabinete estaría casi listo. Pinilla, Mazzetti y Rey son las sorpresas
 Susana Pinilla es la nueva directora representante de CAF en Panamá

Nacidos en Lima
Antropólogas de Perú
Alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Alumnado de la Universidad de San Martín de Porres
Ministros de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú
Ministras de la Mujer y Desarrollo Social de Perú
Políticas de Perú
Miembros del Partido Aprista Peruano
Políticos de Perú del siglo XXI
Sanmarquinos (siglo XX)